

Patronyme

 Curtis Pitts (1916-2005), concepteur d'avions de voltige aérienne tels que le Pitts special et le Pitts Model 12 ;
 Jacob Pitts (1979), acteur américain ;
 Justin Pitts (1994), joueur de basket-ball américain ;
 Rafi Pitts (1967), réalisateur anglo-iranien
 Robert Pitts (1919-2011), joueur de basket-ball américain ;
 Walter Pitts (1923-1969), scientifique américain ;
 Zasu Pitts (1894-1963), actrice américaine ;

Toponyme 
 Pitts, ville américaine en Géorgie.